Edward Raczyński ist der Name folgender Personen:

 Edward Raczyński (Mäzen) (1786–1845), polnischer Adliger und Mäzen, Gründer der Raczyński-Bibliothek
 Edward Raczyński (Politiker) (1891–1993), polnischer Politiker und Diplomat, Staatspräsident von Polen im Exil
 Edward Aleksander Raczyński (1847–1926), polnischer Kunstsammler